Wołkau, Волкаў – białoruska forma nazwiska Wołkow.

Niektóre osoby posiadające to nazwisko:
 Alaksiej Wołkau
 Anatol Wołkau
 Michaił Wołkau – 2 osoby